Tally Ho! est un album de musique électronique de Wagon Christ, sorti en 1998 sur le label Astralwerks.

Liste des titres 

Album musical sorti en 1998
Album de Luke Vibert